Demonassa na mitologia Grega pode ser:

 Demonassa (mãe de Filoctetes) - esposa do rei Peante da Melibeia e mãe do herói Filoctetes.
 Demonassa (filha de Anfiarau) - esposa do rei Tersandro de Tebas e mãe de Tisâmeno

Mitologia grega